Это список вице-королей, лейтенантов и президентов, которые правили на острове Сицилия. Вице-короли и лейтенанты назначались королевской властью, а президенты правили в их отсутствие.

Арагонские вице-короли Сицилии

Испанские вице-короли

Савойские вице-короли 
После окончания Войны за испанское наследство Сицилия перешла во владение Савойского герцогства (под власть Виктора Амадея II) по условиям Утрехтского мирного договора 1713 года

Австрийские вице-короли 
В 1720 году король Испании Филипп V подписал Гаагский договор с государства Четвертого союза. Этот договор предусматривал, что Виктор Амадей II уступит Сицилию императору Священной Римской империи Карлу VI, который передаст Савойскому дому в качестве компенсации Сардинию.

Бурбонские вице-короли 
В 1734—1735 годах, во время Войны за польское наследство, испанские войска одержали победу над австрийцами и заняли остров Сицилию. Новым королем Сицилии был объявлен герцог Пармский Карл I, будущий король Испании в 1759—1788 годах. По условиям Венского договора 1738 года, Священная Римская империя вынуждена была признать Сицилийское королевство собственностью младшей линии испанских Бурбонов.

В 1816 году Королевства Сицилия и Неаполь были объединены в Королевство обеих Сицилий.

Примечания

Источники 
 GIUSEPPE GALASSO, born 1929. Il Regno di Napoli. Il Mezzogiorno angioino e aragonese (1266—1494), Utet, Torino 1992, xv, 919 pages. : ill. ; 26 cm., ISBN 88-02-04499-6 . Series Storia d’Italia (Unione tipografico-editrice torinese); v. 15, t. 1. (In Italian), covers also Spanish time in Naples.

Ссылки 
 Вице-короли Сицилии

История Испании
История Италии
История Сицилии
Вице-короли Сицилии